Gathering of Developers (также известна как God Games и Gathering) была основана в 1998 году в Техасе, деятельность компании — издание компьютерных игр на PC.

Take-Two купила компанию в 2000 году.

Основные разработчики 

 Illusion Softworks
 Ritual Entertainment
 Epic Games
 3D Realms
 PopTop Software
 Terminal Reality
 Edge of Reality

Основные деятели 
 Mike Wilson
 Harry A. Miller IV
 Rick Stults
 Doug Myres
 Jim Bloom
 Binu Philip
 J. Holt Foster, III

Изданные игры

Ссылки 
 Список игр, которые были изданы GoD (Страница Take 2)
 Gathering of Developers профиль в MobyGames

Take-Two Interactive
Дочерние компании и подразделения Take-Two Interactive